Джозеф Куттс (; род. 21 июля 1945, Амритсар, Британская Индия) — пакистанский кардинал. Коадъютор епархии Хайдарабада с 5 мая 1988 по 1 сентября 1990. Епископ Хайдарабада с 1 сентября 1990 по 27 июня 1998. Епископ Фейсалабада с 27 июня 1998 по 25 января 2012. Архиепархии Карачи с 25 января 2012 по 11 февраля 2021. Кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Бонавентура-да-Баньореджо с 28 июня 2018.

Биография 
Джозеф Куттс родился 21 июля 1945 года в городе Амритсар, Британская Индия. После окончания школы поступил в семинарию Христа Царя в Карачи, после окончания которой был рукоположён 9 января 1971 года в священника. Обучался богословским дисциплинам в Риме. После возвращения в Пакистан преподавал философию в семинарии Христа Царя в Карачи, был ректором начальной духовной семинарии в Лахоре и исполнял обязанности генерального викария.

5 мая 1988 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Джозефа Куттса вспомогательным епископом епархии Хайдарабада. 16 сентября 1988 года был рукоположён в епископа.

1 сентября 1990 года Джозеф Куттс был назначен ординарием епархии Хайдарабада и 27 июня 1998 года — ординарием епархии Фейсалабада.

25 января 2012 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Джозефа Куттса ординарием архиепархии Карачи.

Кардинал 
20 мая 2018 года папа римский Франциск объявил, что 14 прелатов будут возведены в достоинство кардиналов на консистории от 29 июня 2018 года, среди которых было названо имя и архиепископа Куттса.

28 июня 2018 года Куттс возведён в кардиналы-священники с титулом церкви Сан-Бонавентура-да-Баньореджо.

11 февраля 2021 года Папа Франциск принял отставку кардинала Куттса с поста архиепископа Карачи

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Пакистана
Кардиналы Франциска